Игумен
 Игумен — духовный сан в Православной Церкви.
 Игумен — до 1923 г. название города Червень.

См. также 
 Игуменка
 Игуменский уезд